Бенгт Хельге Юнгквист (, 20 сентября 1912 — 15 июля 1979) — шведский военный, наездник и фехтовальщик, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Биография 
Родился в 1912 году в Умео. В 1936 году участвовал в состязаниях по фехтованию на саблях и рапирах на Олимпийских играх в Берлине, но не завоевал наград. В 1937 году стал бронзовым призёром чемпионата мира по фехтованию. На чемпионате мира 1938 года завоевал серебряную медаль.

В 1947 году завоевал две серебряные медали чемпионата мира по фехтованию. В 1948 году стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Лондоне. В 1951 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по фехтованию. В 1952 году стал серебряным призёром Олимпийских игр в Хельсинки. В 1954 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира по фехтованию. В 1956 году принял участие в состязаниях по фехтованию на шпагах на Олимпийских играх в Мельбурне, но неудачно.

В 1964 году принял участие в соревнованиях по выездке на Олимпийских играх в Токио, где занял 5-е место в командном первенстве, а в личном зачёте стал 22-м. В 1970 году переехал в США, где стал тренером сборной США по конному спорту, завоевавшей бронзовые медали Олимпийских игр в Монреале. Умер от сердечного приступа во время поездки на родину.

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики Швеции
Конники Швеции
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1936 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1948 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1952 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1956 года
Конники на летних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года